

Geografia 
 Takizawa – villaggio giapponese della prefettura di Iwate

Persone 
 Hideaki Takizawa – cantante e attore giapponese
 Kunihiko Takizawa – ex calciatore giapponese
 Satoru Takizawa – autore di videogiochi giapponese
 Taishi Takizawa – wrestler giapponese